

Cuisine 
Saucisse de viande de porc à Saint Gilles du Gard, chaque année, Saint Gilles organise la fête de la saucisse : la missonade

Patronyme
 Émile Misson, (1885-1937), fut un homme politique belge.
 Maximilien Misson, (1650-1722), fut un écrivain français.
Nela Arias-Misson (1915-2015), artiste peintre cubaine
 Paul Misson, (1888-1948), fut un médecin et un homme politique belge.

Toponymie
 Misson est une commune française, située dans le département des Landes et la région Aquitaine.

Chimie
 La méthode de Misson est un dosage colorimétrique qui permet de mesurer le contenu en phosphate d'un produit.

Homonymie
Homonymie de patronyme